Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Novotná, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Leipzig
Tennis en Allemagne en 1993
Tennis en septembre 1993
Tennis en octobre 1993